Апрониан (Apronianus; Aproniani) е име на римските политици::

 Гай Випстан Апрониан, консул 59 г.
 Луций Венулей Монтан Апрониан, суфекткконсул 92 г.
 Марк Ребил Апрониан, консул 117 г.
 Луций Венулей Апрониан (консул 123 г.)
 Луций Венулей Апрониан (консул 168 г.), суфектконсул 144 г., консул 168 г.,
 Марк Касий Апрониан, управител на Далмация и Киликия, суфектконсул 183/184 г.; баща на Дион Касий
 Попилий Педон Апрониан, консул 191 г.
 Туркий Руфий Апрониан Астерий, романски литерат, консул 494 г.

Вижте също 
 Апронии, плебейска фамилия от Древен Рим
 Луций Апроний, суфектконсул 8 г.
 Луций Апроний Цезиан, консул 39 г.